Schala steht für:
eine slowakische Stadt, siehe Šaľa
 eine mesopotamische Göttin, siehe Šala (Gottheit)